9. etape af Tour de France 2020 var en 153 km lang  i Pyrenæerne, som blev kørt den 6. september 2020 med start i  og mål i . Det var 72. gang at Pau var på rutekortet i Tour de France. Etapen var den sidste inden løbets første hviledag.

Slovenske Tadej Pogačar fra  vandt etapen, mens landsmanden Primož Roglič fra  kom ind på andenpladsen, og erobrede samtidig den gule førertrøje fra Adam Yates. Marc Hirschi fra  havde været i soloudbrud i knap 90 kilometer, men blev hentet få kilometer fra mål, og endte på etapens tredjeplads.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Fabio Aru () – på grund af sygdom
  Steff Cras ()

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielle hjemmeside 

09